По́ла Фокс  (; 22 апреля 1923, Нью-Йорк, США — 1 марта 2017, там же) — американская писательница, журналистка, педагог, автор книг для детей и взрослых, телевизионных сценариев. Лауреат медали Джона Ньюбери (1974) за роман «Погонщик рабов», премии имени Х. К. Андерсена за многолетний вклад в литературу(1978),  (1983),  (2008).

Ее собрание сочинений для взрослых читателей вышло из печати в 1992 году. В 2011 году имя Полы Фокс было внесено в Зал славы писателей штата Нью-Йорк.

Биография 
Училась в школах на Кубе, в Канаде и США. Её отец, Пол Харви Фокс, писал сценарии. Её мать была кубинского происхождения, при рождении она отказалась от дочери. Бабушка по материнской линии, жившая в Нью-Йорке, спасла её, взяв на воспитание.

В 1944 году жила в семье знаменитой преподавательницы актерского мастерства Стеллы Адлер и познакомилась там с Марлоном Брандо, еще одним учеником Адлер. Пола забеременела и родила дочь. Однако, учитывая бурные отношения с родителями, она отказалась от ребёнка. Дочь Полы, Линда Кэрролл, впоследствии стала писателем и психотерапевтом. Её дочь — певица Кортни Лав. Художница Фрэнсис Бин Кобейн — правнучка Полы Фокс.

Позже Фокс училась в Колумбийском университете. Вышла замуж за литературного критика и переводчика Мартина Гринберга. У них было два сына. Также некоторое время работала учителем и воспитателем.

Библиография

Фантастика 
 1967 — Poor George, на основе книги в 1993 году португальским режиссёром Жорже Сильва Мелу был снят художественный фильм «Coitado do Jorge».
 1970 — Desperate Characters
 1972 — The Western Coast
 1976 — The Widow’s Children
 1984 — A Servant’s Tale
 1990 — The God of Nightmares
 2011 — News from the World: Stories and Essays

Детская литература 
 1966 — Maurice’s Room
 1967 — How Many Miles to Babylon?
 1967 — A Likely Place
 1968 — Dear Prosper
 1968 — The Stone-Faced Boy
 1969 — Hungry Fred
 1969 — The King’s Falcon
 1969 — Portrait of Ivan
 1970 — Blowfish Live in the Sea
 1973 — Good Ethan
 1974 — The Slave Dancer
 1978 — The Little Swineherd and Other Tales
 1980 — A Place Apart
 1984 — One-Eyed Cat
 1986 — The Moonlight Man
 1987 — Lily and the Lost Boy
 1988 — The Village by the Sea
 1991 — Monkey Island
 1993 — Western Wind
 1995 — The Eagle Kite
 1997 — Radiance Descending
 1999 — Amzat and His Brothers: Three Italian Tales

Мемуары 
 2001 — Borrowed Finery
 2005 — The Coldest Winter: A Stringer in Liberated Europe

Примечания

Ссылки 
 
 Interview
 Paula Fox bio on frontstreetbooks.com
 Jesse Lichtenstein interviews Paula Fox
 Interview with Paula Fox at the Rumpus

Детские писатели США
Детские писатели по алфавиту
Лауреаты премии имени Х. К. Андерсена
Награждённые медалью Джона Ньюбери
Члены Американской академии искусств и литературы
Выпускники Колумбийского университета